Chiesa del Corpo di Cristo a Nocera Inferiore
 Chiesa del Corpo di Cristo all'Aquila

Pagine correlate 
 Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo